

Fumetto 
 Joseph – personaggio Marvel Comics

Geografia 
 Joseph – città statunitense della Contea di Wallowa, Oregon
 Joseph – città statunitense della Contea di Sevier, Utah

Persone

Televisione 
 Joseph – film per la televisione del 1995 diretto da Roger Young
 Joseph – film per la televisione del 2005 diretto da Marc Angelo

Altro 
 Joseph – variante del nome proprio di persona Giuseppe
 Joseph – modello haitiano, ritratto da numerosi pittori